Сборная Ангильи по футболу () — представляет Ангилью на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Ангильи. Является членом ФИФА (с 1996 года), КОНКАКАФ (с 1994 года) и КФС. В рейтинге ФИФА по состоянию на 23 июня 2022 года занимает предпоследнее 210-е место.

История 
Сборная Ангильи является одной из самых слабых сборных мира, в последнее время делящая это звание со сборной Сан-Марино (в рейтинге ФИФА они меняются 210 и 211 строчками). Сборная небольшого острова ни разу не отбиралась ни на один из международных турниров — чемпионат мира, Золотой Кубок, Кубок Карибских островов, в 2005 и вовсе снялась с Кубка КОНКАКАФ. Многие домашние матчи команда проводит на нейтральных полях или на территории соперника. Так, например, домашний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года против сборной Сальвадора Ангилья проводила в Вашингтоне, а в отборочном турнире к чемпионату мира 2014 года оба матча против сборной Доминиканской Республики проводились в Сан-Кристобале. Это объясняется отсутствием на острове пригодных стадионов и высоким уровнем коррупции в национальной футбольной ассоциации, из-за которого финансовая помощь со стороны ФИФА расходуется на иные цели.

Большинство игроков сборной играют в местном чемпионате, реже — в чемпионатах других стран Америки и карибского бассейна, и только лишь единицы перебираются в Англию, где играют в нижних любительских дивизионах. Кроме того, в Ангильи в целом мало футболистов, которые желают выступать за сборную, из-за чего на игры заявляются только 15—16 футболистов вместо обычных 23.

Чемпионат мира 
 1930 — 1998 — не принимала участие
 2002 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991—2002 — не прошла квалификацию
 2003 — не принимала участия
 2005 — снялась с соревнований
 2007 — 2021 — не прошла квалификацию

Кубок Карибских островов 
 1989 — не принимала участия
 1990 — чемпионат прерван и не доигран
 1991 — 1998 — не прошла квалификацию
 1999 — снялась с соревнований
 2001 — не прошла квалификацию
 2005 — снялась с соревнований
 2007 — 2017 — не прошла квалификацию

Состав сборной 
Состав сборной на 17 октября 2021 года

Примечания

Ссылки 
 Информация о сборной на сайте ФИФА
 Статистика выступлений сборной на сайте RSSSF.com

Ангилья